A Equipe austríaca representa a África do Sul na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Europeia e Africana I.

Historia 
A África do Sul competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados foi o título de (1972).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Sul-Africana de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis